Ма́лая Бе́лая — топоним:

Реки 
 Малая Белая (приток Белой, притока Чарыша) — река в Алтайском крае, бассейн Оби.
 Малая Белая (приток Белой, притока Амура) — река в Амурской области, бассейн Амура.
 Малая Белая (приток Белой, притока Ангары) — река в Иркутской области, бассейн Енисея.
 Малая Белая (приток Белой, притока Можарки) — река в Красноярском крае, бассейн Енисея.
 Малая Белая (приток Белой, притока Тагула) — река в Иркутской области, бассейн Енисея.
 Малая Белая (приток Белой, притока Кобры) — река в Кировской области, бассейн Волги.
 Малая Белая (приток Белой, притока Шарженьги) — река в Вологодской области, бассейн Северной Двины.
 Малая Белая (приток Вятки) — река в Кировской области, бассейн Волги.
 Малая Белая (приток Кеми) — река в Красноярском крае, бассейн Енисея.
 Малая Белая (река, впадает в Имандру) — река в Мурманской области.

Населённые пункты 
 Малая Белая — упразднённая в 2012 году деревня в Советском районе Кировской области.
 Малая Белая (до 2016 г. — Черво́ная Зи́рка) — посёлок в Липовецком районе Винницкой области.